Castellino del Biferno, een gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso, regio Molise 
 Castellino di Moncalvo, een plaats in de Italiaanse gemeente Moncalvo
 Castellino Tanaro, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo, regio Piëmont